Fá bemol (Fá♭ na notação europeia e F♭ na americana) é uma nota musical um semitom acima de mi bemol e uma abaixo de fá. Ela diatonicamente se encontra nos 7Fs (dós bemóis jônios, rés bemóis dórios, mis bemóis frígios, fás bemóis lídios, sóis bemóis mixolídios, lás bemóis eólios ou sis bemóis lócrios). É, pois, enarmônica da nota mi.

Altura 
No temperamento igual, o Mi que fica logo acima do Dó central do piano (Mi4) tem a freqüência aproximada de 330 Hz. Tem dois enarmônicos, Ré♯♯ e Fá♭.

Notas musicais